Wethersfield est une ville anglaise du comté d'Essex.
 Wethersfield est une ville américaine de l'État du Connecticut.
 Wethersfield est une ville américaine de l'État de New York.
 Wethersfield est une ville américaine de l'État du Vermont.